Francisco Sáenz ist der Name folgender Personen:

* Francisco Javier Sáenz de Oiza (1918–2000), spanischer Architekt
 Francisco Uranga y Sáenz (1863–1930), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Cuernavaca